Die ECM Prague Open 2007 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Prag. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 7. bis 13. Mai 2007 statt.

Im Einzel gewann Akiko Morigami gegen Marion Bartoli mit 6:1 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Petra Cetkovská / Andrea Hlaváčková mit 7:67 und 6:2 gegen Ji Chunmei / Sun Shengnan.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Prag